

Patronyme
Daniel-Rops (1901-1965), de son vrai nom Henri Petiot, est un écrivain et historien français.
Félicien Rops (1833-1898), est un artiste belge.
Renée Rops (1887-1973) est une artiste peintre belge.

Autre
(13520) Félicienrops est un astéroïde.
Le RoPS Rovaniemi est un club de football finlandais.

Homonymie de patronyme
Acronyme